Cammin steht für:
 Cammin (bei Rostock), eine Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern 
 Cammin (Burg Stargard), ein Ortsteil der Stadt Burg Stargard im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Cammin, der deutsche Name der Stadt Kamień Pomorski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Bistum Cammin, ein Bistum in Pommern
 Landkreis Cammin i. Pom.
 Cammin, der alte deutsche Namen (seit 1883 Kamin) der Stadt Kamień Krajeński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen

Cammin ist der Familienname folgender Personen:
 Petra Marie Cammin (* 1958), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Kamin (Begriffsklärung)
 Kammin
 Camin